Матчі у групі H чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 16 по 28 червня 2018 року. У групі виступали Польща, Сенегал, Колумбія та Японія. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Колумбія — Японія

Польща — Сенегал

Японія — Сенегал

Польща — Колумбія

Японія — Польща

Сенегал — Колумбія

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група H)  

Чемпіонат світу з футболу 2018